Никишата — название населённых пунктов в России:

 Никишата — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Никишата — деревня в Верещагинском районе Пермского края.